Die vierte Ausgabe des CECAFA-Cups, offiziell 1976 Palmares CECAFA Championship, fand vom 6. bis zum 14. November 1976 auf Sansibar statt. Sieben ost- und mittelafrikanische Mannschaften spielten hier um den Titel des Ost- und Mittelafrikameisters. Uganda gewann seinen zweiten Titel. Der CECAFA-Cup gilt als Nachfolgerturnier des East and Central African Senior Challenge Cup.

Spielmodus 
Die sieben teilnehmenden Länder spielten in zwei Gruppen mit drei bzw. vier Teams. Der Gruppenzweite spielte gegen den Gruppenersten der anderen Gruppe im Halbfinale. Die beiden Halbfinalsieger spielten im Finale um den Titel.

Turnier

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Halbfinale 

|}

Finale 

|}Ost-/Mittelafrikameister 1976Uganda

Weblinks 
 Das Turnier auf www.rsssf.com (englisch)

1976
Fußballveranstaltung 1976
Fußball (Sansibar)
Sportveranstaltung auf Sansibar
Unguja Mjini Magharibi